Ndikumana ist der Familienname folgender Personen:
 Asman Ndikumana (* 1999), burundischer Fußballspieler
 Dieumerci Ndikumana (* 1997), burundischer Fußballspieler
 Faustin Ndikumana, burundischer Fußballspieler
 Hamad Ndikumana (1978–2017), ruandischer Fußballspieler
 Janvier Ndikumana (* 1982), burundischer Fußballspieler
 Justin Ndikumana (* 1993), burundischer Fußballtorhüter
 Landry Ndikumana (* 1992), burundischer Fußballspieler
 Madjidi Ndikumana (* 1976), burundischer Fußballspieler
 Saidi Ndikumana (* 1986), burundischer Fußballspieler
 Selemani Ndikumana (* 1987), burundischer Fußballspieler
 Yussuf Lule Ndikumana (* 1993), burundischer Fußballspieler